005 — аркадная видеоигра 1981 по Sega. Игру рекламировали как первую из серии RasterScan Convert-a-Game, разработанную таким образом, чтобы её можно было превратить в другую игру за считанные минуты «при значительной экономии»". Это один из первых примеров стелс-игры. В значительной степени вдохновлен серией фильмов Джеймс Бонд. Игрок управляет шпионом, который должен избегать врагов, когда он пробирается через здания и склады, где ему придется избежать от фонарей и врагов и использовать коробки в качестве прикрития.

Геймплей

Критика 
Игру назвали это «захватывающей новой компьютерной видео шпионской игрой»" со сложным игровым сюжетом, требующим навыков, и похвалили множеством альтернативных путей побега игры с такими сложными препятствиями, как вражеские патрули. Они сказали, что это ощущения четырёх игр в одной" наряду с привлекательной графикой в стиле мультфильма, а также напряженной музыкой.

Компьютерные игры 1981 года
Аркады
Стелс-экшены
Компьютерные игры, разработанные в Японии